Die Sterrhinae sind eine große Unterfamilie der Spanner (Geometridae), die zu den Nachtfaltern innerhalb der Schmetterlinge gerechnet werden. Weltweit sind derzeit über 2800 Arten innerhalb dieser Unterfamilie bekannt. Über 75 Arten kommen in Mitteleuropa vor.

Merkmale 
Meist sind es kleine Falter, die nachtaktiv sind und sich tagsüber in der Vegetation verstecken. Es gibt einige wenige tagaktive Arten. Die meisten Arten besitzen einen Saugrüssel, mit dem sie Nahrung aufnehmen können. Bei einigen Arten ist er aber auch funktionslos oder verkümmert. Die Eier sind abgeflacht, die Raupen meist schlank. Sie leben von welkem Laub oder getrockneten Blättern. Die Verpuppung geschieht in der Erde oder zwischen zusammengesponnenen Blättern.

Systematik 
Die Unterfamilie Sterrhinae ist im Grunde ein jüngeres Synonym von Idaeidae , 1881. Da dieser Name in der Literatur kaum gebraucht wurde und Sterrhinae allgemeine Anerkennung gefunden hat, wird dieser Name beibehalten. Auch innerhalb der Sterrhinae wird die Priorität nicht strikt beachtet.

Sie wird derzeit in acht Tribus unterteilt (nur in Europa vorkommende Gattungen werden gelistet):

 Cosymbiini , 1911
 Cyclophora , 1822 (15 Arten in Europa und den atlantischen Inseln)
 Cyclophora albiocellaria
 Birken-Gürtelpuppenspanner (Cyclophora albipunctata)
 Cyclophora dataria
 Grauer Gürtelpuppenspanner (Cyclophora pendularia)
 Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner (Cyclophora punctaria)
 Cyclophora puppillaria
 Cyllopodini , 1892 (keine Vertreter in Europa)
 Lythriini , 1962
 Lythria , 1823
 Ampfer-Purpurspanner (Lythria cruentaria)
 Lythria plumularia
 Knöterich-Purpurspanner (Lythria purpuraria)
 Lythria sanguinaria
 Rhodometrini , 1952
 Rhodometra , 1892
 Rhodometra sacraria
 Rhodostrophiini , 1935
 Rhodostrophia , 1823
 Besenginster-Rotbandspanner (Rhodostrophia calabra)
 Rotbandspanner (Rhodostrophia vibicaria)
 Scopulini , 1845
 Problepsis , 1853
 Problepsis ocellata
 Scopula , 1802  (inkl. Glossotrophia , 1913 und Holarctias , 1913) (mit über 800 Arten, 43 Arten in Europa)
 Sandthymian-Kleinspanner (Scopula decorata)
 Gelblichweißer Kleinspanner (Scopula floslactata)
 Scopula frigidaria
 Rötlichgelber Kleinspanner (Scopula imitaria)
 Marmorierter Kleinspanner (Scopula immorata)
 Vierpunkt-Kleinspanner (Scopula immutata)
 Weißgrauer Kleinspanner (Scopula incanata)
 Randfleck-Kleinspanner (Scopula marginepunctata)
 Eckflügel-Kleinspanner (Scopula nigropunctata)
 Schmuck-Kleinspanner (Scopula ornata)
 Violettroter Kleinspanner (Scopula rubiginata)
 Heidelbeer-Kleinspanner (Scopula ternata)
 Braungestreifter Kleinspanner (Scopula virgulata)
 Sterrhini , 1892
 Anthometra , 1840
 Brachyglossina , 1914
 Cleta , 1845
 Emmiltis , 1825
 Idaea , 1825 (über 100 Arten in Europa)
 Goldgelber Magerrasen-Zwergspanner (Idaea aureolaria)
 Breitgebänderter Staudenspanner (Idaea aversata)
 Breitgesäumter Zwergspanner (Idaea biselata)
 Idaea deversaria
 Braungewinkelter Zwergspanner (Idaea dimidiata)
 Zackenrand-Zwergspanner (Idaea emarginata)
 Idaea filicata
 Idaea flaveolaria
 Graurandiger Zwergspanner (Idaea fuscovenosa)
 Braunrandiger Zwergspanner (Idaea humiliata)
 Idaea infirmaria
 Heu-Zwergspanner (Idaea inquinata)
 Idaea mancipiata
 Idaea mediaria
 Perlrand-Zwergspanner (Idaea moniliata)
 Purpurstreifen-Zwergspanner (Idaea muricata)
 Ockerfarbiger Steppenheiden-Zwergspanner (Idaea ochrata)
 Blasser Zwergspanner (Idaea pallidata)
 Südlicher Zwergspanner (Idaea rusticata)
 Grauer Zwergspanner (Idaea seriata)
 Idaea subsaturata
 Graulinien-Zwergspanner (Idaea subsericeata)
 Limeria , 1892
 Timandrini , 1850
 Timandra , 1829
 Ampfer-Spanner (Timandra comae)
Die Tribus Lythriini mit der Gattung Lythria , 1823 und der Art Lythria cruentaria (, 1767) wurde 2008 von der Unterfamilie Larentiinae in die Unterfamilie Sterrhinae transferiert.

Phylogenie 
Die Unterfamilie wird in den neueren Arbeiten von Abraham et al. (2001) und zuletzt auch in Õunap, Viidalepp & Saarma (2008) als die Schwestergruppe der Larentiinae betrachtet. Die Phylogenie innerhalb der Sterrhinae wird allerdings noch etwas kontrovers dargestellt. In beiden Kladogrammen werden zwei Linien postuliert, die Timandrini-Linie (Timandrini, ) und die Scopulini-Linie (mit ). Während in den beiden Kladogrammen von Holloway (1997) und Abraham et al. (2001) die Sterrhini basal in der Scopulini-Linie stehen, sind im Kladogramm von Sihvonen und Kail (2004) (und modifiziert von Õunap, Viidalepp und Saarma (2008)) die Rhodostrophiini basal innerhalb der Scopulini-Linie.
Kladogramm der Sterrhinae nach Holloway (1997):

Kladogramm der Sterrhinae nach Sihvonen & Kaila (2004) und Modifikationen von Õunap, Viidalepp & Saarma (2008)

Es sind sicher noch weitere morphologische und molekulargenetische Untersuchungen notwendig, um die Kladogenese der Tribus innerhalb der Sterrhinae abschließend zu klären.

Quellen

Einzelnachweise

Literatur 
 David Abraham, Nils Ryrholm, Håkan Wittzell, Jeremy D. Holloway, Malcolm J. Scoble, Christer Lofstedt: Molecular phylogeny of the subfamilies in Geometridae (Geometroidea: Lepidoptera). Molecular Phylogenetics and Evolution, 20(1): 65–77, San Diego 2001 
 Axel Hausmann: The Geometrid moths of Europe, 2. Sterrhinae. Apollo Books, Stenstrup 2004, ISBN 8-788-75737-4
 Erki Õunap, Jaan Viidalepp & Urmas Saarma: Systematic position of Lythriini revised: transferred from Larentiinae to Sterrhinae (Lepidoptera, Geometridae). Zoologica Scripta, 37(4): 405–413, Oxford 2008 
 Malcolm J. Scoble: Geometrid moths of the world, a catalogue. CSIRO, Collingwood & Apollo Books, Stenstrup 1999, ISBN 8-788-75729-3
 Pasi Sihvonen und Lauri Kaila: Phylogeny and tribal classification of Sterrhinae with emphasis on delimiting Scopulini (Lepidoptera: Geometridae). Systematic Entomology, 29: 324–358, Oxford 2004 
 Pasi Sihvonen: Phylogeny and classification of the Scopulini moths (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae). Zoological Journal of the Linnean Society, 143: 473–530 London 2005 .

Weblinks 

 Lepiforum e. V. Fotoübersicht Sterrhinae
 Moths and Butterflies of Europe and North Africa (englisch)
 Markku Savela: Lepidoptera and some other life forms (englisch)
 Ian Kimber: Guide to the moths of Great Britain and Ireland (englisch)